B 198 bezeichnet:
 die Bundesstraße 198 in Deutschland
 die Lechtalstraße in Österreich

Abkürzung